Ано може да се отнася за:
 град Ано, Франция
 Жан-Жак Ано (р.1943), френски кинорежисьор и сценарист
 Габриел Ано (1889 – 1968), френски футболист и спортен журналист, един от инициаторите за провеждането на европейския футболен турнир на клубните шампиони